Эстер Дюфло (; ) — французский , профессор Массачусетского технологического института (США). Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Член Национальной академии наук США (2017), член-корреспондент Британской академии (2016).

Биография 
Отец — профессор математики . Её мать Виолен Дюфло — врач-педиатр.

В старших классах школы изучала русский язык. В августе 1991 года 18-летняя Дюфло вместе со своими друзьями была среди протестующих на улицах Москвы против ГКЧП. В 1993 году провела 10 месяцев в Москве, преподавала французский язык и работала над магистерской работой. Одновременно работала научным ассистентом французского экономиста, связанного с Банком России, и американского экономического советника Джеффри Сакса. В 1994 году получила степень магистра в Высшей нормальной школе в области истории и экономики с диссертацией по истории первой пятилетки в Советском Союзе. В 1999 получила степень доктора в Массачусетском технологическом институте.

Муж — Абхиджит Банерджи, награждён одновременно с Эстер Дюфло и Майклом Кремером Нобелевской премией по экономике. Дюфло и Банерджи официально женаты с 2015, у них двое детей 5 и 7 лет (в 2019 году). После рождения первого ребёнка Дюфло приняла американское гражданство.

Награды и отличия 
 Стипендия Макартура (2009)
 Медаль Джона Бейтса Кларка (2010)
 Премия Дэна Дэвида (2013)
  (2014)
 Премия принцессы Астурийской (2015)
 Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля (2019)
 Highly Cited Researcher (2019)

Труды 
 Abhijit Banerjee, Esther Duflo  — PublicAffairs, New York, 2011.
 Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло Экономика бедных. Радикальное переосмысление способов преодоления мировой бедности. — Издательство Института Гайдара, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-93255-614-6
 The Economist as Plumber // American Economic Review, 2017, vol 107(5), pages 1-26.
 Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло Экономическая наука в тяжёлые времена. Продуманные решения самых важных проблем современности = Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems. / Пер. с англ. М. Маркова и А. Лащева; под науч. ред. Д. Раскова. — Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2021. — 624 с. — ISBN 978-5-93255-594-1

Примечания

Ссылки 
 Личная страница Э. Дюфло на сайте МТИ. — 24.04.2010.
 Энн О. Кригер Пусть данные говорят сами за себя // Финансы и развитие, июнь 2011.
 Экономисты как водопроводчики, маркетинг для центральных банков и проблемы доверия Ксения Юдаева беседует с Эстер Дюфло 9 сентября 2020
 Хорошая экономика для трудных времен. Лекция Российской экономической школы 16 сентября 2020 Коммерсантъ

Женщины-экономисты
Женщины — нобелевские лауреаты
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Высокоцитируемые учёные (HCR)
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Британской академии
Выпускники лицея Генриха IV
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Участники обороны «Белого дома» в 1991 году
Действительные члены Эконометрического общества
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии Дэна Дэвида
Лауреаты премии принцессы Астурийской
Иммигрировавшие в США из Франции
Главные редакторы American Economic Review
Члены Американской академии политических и социальных наук
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Лувенского католического университета
Профессора MIT